Nanso steht für:
 Provinz Kazusa in Japan
 Nanso Group, Unternehmen in Schweden

NANSO ist eine Abkürzung für:
 Namibia National Students Organisation

Abkürzung